Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Unihokeju mężczyzn 2014 mają na celu wyłonienie męskich reprezentacji narodowych w unihokeju, które wystąpią w finałach tego turnieju.

Uczestnicy 
W nawiasach przedstawiono aktualne miejsce w rankingu IFF, który bazuje na wynikach z ostatnich dwóch edycji Mistrzostw Świata.

Europa 
W europejskich kwalifikacjach wzięły udział 22 drużyny, które zostały podzielone na cztery grupy: dwie 6-zespołowe oraz dwie 5-zespołowe.
Zasady kwalifikacji:
 dwie najlepsze drużyny z każdej grupy kwalifikacyjnej.
 dwie najlepsze drużyny zajmujące trzecie miejsce.
 liczenie punktów odbywa się według kolejności.
 1. średnia liczba punktów
 2. średnia różnica bramek
 3. średnie zdobył goli
 4. losowanie

Grupa 1 
Data: 29 stycznia – 2 lutego 2014
Obiekt: Łochów Arena, Łochów, Polska

      = kwalifikacja do turnieju finałowego

Wyniki

Grupa 2 
Data: 29 stycznia – 2 lutego 2014
Obiekt: HANT Arena, Bratislava, Słowacja

      = kwalifikacja do turnieju finałowego       = kwalifikacja do turnieju finałowego jako "lucky loser"

Wyniki

Grupa 3 
Data: 28 stycznia – 1 lutego 2014
Obiekt: Jan Massinkhal, Nijmegen, Holandia

      = kwalifikacja do turnieju finałowego       = kwalifikacja do turnieju finałowego jako "lucky loser"

Wyniki

Grupa 4 
Data: 28 stycznia – 1 lutego 2014
Obiekt: Vidzemes OC, Valmeira, Łotwa

      = kwalifikacja do turnieju finałowego       = kwalifikacja do turnieju finałowego jako "lucky loser"

Wyniki

Ranking drużyn zajmujących 3. miejsce w grupie 
Ze względu na nierówną liczbę drużyn w poszczególnych grupach, nie uwzględnia się wyniku meczu z najsłabszą drużyną, która znajduje się w grupie 6-zezpołowej.

Azja i Oceania 
W azjatyckich kwalifikacjach wzięło udział 5 drużyny, które zostały przydzielone do jednej grupy w której rozegrały między sobą systemem kołowym mecze. Awans do mistrzostw świata uzyskały dwa najlepsze zespoły.

Ameryka 
Zasady kwalifikacji:
 dwie najlepsze drużyny wyłonione podczas eliminacji.
Data: 31 stycznia – 2 lutego 2014
Obiekt:  Cornell Community Center, Markham, Kanada

      = kwalifikacja do turnieju finałowego.

Przypisy 

Mistrzostwa świata w unihokeju
2014 w unihokeju